Firaun - miejscowość w Algierii
 Firaun - miejscowość w Palestynie